

Aziende 
 Kunert Fashion – azienda produttrice di calze e collant con sede a Immenstadt im Allgäu, Germania

Persone 
 Christian Kunert – musicista, docente universitario e direttore d'orchestra tedesco
 Frank Kunert – fotografo tedesco
 Günter Kunert – scrittore e poeta tedesco
 Joachim Kunert – regista tedesco
 Timo Kunert – calciatore tedesco